Birkenhöhe ist ein deutscher Ortsname:
 Birkenhöhe, bis 1938 Brosowken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Brzozówko, Dorf im Powiat Węgorzewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Birkenhöhe, bis 1936 Kutscheborwitz, Kreis Guhrau, Schlesien, seit 1945: Chocieborowice, Dorf im Powiat Górowski, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Birkenhöhe, bis 1938: Schmulken, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, ab 1946: Deschnewo, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Birkenhöhe (Bernau bei Berlin), ein Ortsteil von Bernau bei Berlin.
 Birkenhöhe (Maxhütte-Haidhof), ein Ortsteil von Maxhütte-Haidhof

Birkenhöhe ist der Name einer natürlichen Erhebung:
 Birkenhöhe (Hunsrück), eine Erhebung im Hunsrück